Ripcord — девятый студийный альбом австралийского исполнителя кантри-музыки Кита Урбана, выпущенный 6 мая 2016 года на студии Capitol Records. В записи альбома участвовали  Pitbull, гитарист Найл Роджерс и певица Кэрри Андервуд. Диск дебютировал на № 1 в американском кантри-чарте Top Country Albums (став 5-м диском № 1 в кантри-чарте) и на позиции № 2 в общенациональном хит-параде Billboard 200 с тиражом 106,000 единиц (включая 93,000 истинных продаж).

История 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и изданий: ABC News, AllMusic, EW, The Sydney Morning Herald.

Альбом дебютировал на позиции № 1 в Австралии и № 21 в Новой Зеландии, оставаясь на вершине и на вторую наделю. Альбом был сертифицирован в платиновом статусе за тираж более 70,000 единиц в Австралии.

Альбом дебютировал на позиции 3 в Канаде (Canadian Albums) сертифицирован в золотом статусе за тираж более 40 000 единиц.

В США альбом дебютировал на позиции № 1 в общенациональном хит-параде кантри-музыки Billboard́s Top Country Albums, став для Урбана его 5-м чарттоппером. Он также достиг № 4 в Billboard 200, с тиражом 106 000 единиц (93 000 копий). Он оставался на вершине кантри-чарта Top Country Albums и вторую неделю. 7 апреля 2017 года был сертифицирован в платиновом статусе RIAA. К октябрю 2017 тираж достиг 692,400 копий в США.

Синглы 
Альбомный лид-сингл «John Cougar, John Deere, John 3:16» вышел 9 июня 2015 года. Он достиг позиции № 40 в американском общенациональном хит-параде Hot 100 и № 2 в Hot Country Songs и Country Airplay. Эта песня была номинирована премию Грэмми в категории Best Country Solo Performance на 58-й Церемонии Грэмми, но уступила песне «Traveler» (Chris Stapleton).

Второй сингл «Break on Me» вышел 23 октября и достиг № 1 в чарте Country Airplay  (став там для Урбана его 19-м кантри-радио чарттоппером), № 6 в чарте Hot Country Songs и № 54 в Hot 100.

Третий сингл «Wasted Time» достиг первого места в хит-параде Billboard Country Airplay (став там для Урбана его 20-м чарттоппером) и позиции № 4 в Hot Country Songs и № 51 в US Billboard Hot 100. Чарт Country Airplay он возглавил на 13-ю неделю нахождения в нём и оставался на вершине две недели. К августу 2016 года его тираж составил 269,000 копий в США.

Четвёртый сингл «Blue Ain't Your Color» вышел 30 июля 2016 года через Snapchat. Он достиг первого места в двух кантри-чартах (Hot Country Songs и Country Airplay) и № 24 в Hot 100.

Признание 
Альбом получил номинацию на премию на 50-й ежегодной церемонии Country Music Association Awards в категории Альбом года.

Список композиций 
Источники:

Позиции в чартах и сертификация

Альбом

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 keithurban.net Офиц. сайт

Альбомы Кита Урбана
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums